Arthur Blakeley ist der Name folgender Personen:

* Arthur Blakeley (Musiker) (Thomas Arthur Blakeley; 1868–1938), britisch-kanadischer Organist und Musikpädagoge 
 Arthur Blakeley (Politiker) (1886–1972), australischer Politiker